Силва де Оливейра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силва де Оливейра, Джованни (род. 1972) — бразильский футболист.
 Силва де Оливейра, Вандерлей (род. 1977) — бразильский футболист.
 Силва де Оливейра, Лукас (род. 1984) — бразильский и мексиканский футболист, полузащитник.
 Силва де Оливейра, Малкон Филипе (более известный, как Малкон; род. 1997) — бразильский футболист, нападающий.